Teufelskopf ist der Name folgender Berge (nach Meereshöhe geordnet):
 Teufelskopf (Nordrhein-Westfalen), (367 m), Nordrhein-Westfalen
 Teufelskopf (Hessen), (377 m), Hessen
 Teufelskopf (Bayern), (508 m), Bayern
 Teufelskopf (Schwarzwälder Hochwald), (695 m), Schwarzwälder Hochwald, Rheinland-Pfalz
 Teufelskopf (Karwendel), (1978 m), Karwendel, Tirol

Siehe auch:
 Teufelsberg (Begriffsklärung)